— японская писательница, автор «лайт-новел». Все её книги изданы только на японском языке.

Родилась в префектуре Тиба, регион Канто, Япония. Получила образование на литературном факультете Университета Тюо. Её история  выиграла первый приз молодых читателей журнала Cobalt.

Самая известная работа Кувабары Мидзуны — серия «лайт-новел» «Призрачное пламя», по которой снято аниме Mirage of Blaze в жанре сёнэн-ай. Она же писала сценарий для некоторых Drama CD (например, Drama CD 3 «Night Wings»).

Романы 
  — 40 томов, выходивших с ноября 1990 по апрель 2004. Иллюстраторы: с 1 по 11 том — Тоодзю Кадзуми, с 12 по 40 том — Хамада Сёко.
 .

 {| class="standard" style="text-align: left;"

! Название тома | Название тома (яп.) || Дата выпуска ||  ISBN
|-
| align="center" | Exaudi nos || アウディ・ノス || март 1995 || ISBN 4-08-609031-7
|-
| align="center" | Ультрамарин || 群青 || март 1996 || ISBN 4-08-609033-3
|-
| align="center" | Подними красный флаг || 真紅の旗をひるがえせ || январь 2004 || ISBN 4-08-600359-7
|-
| align="center" | Призрачное пламя, память || 炎の蜃気楼メモリアル || апрель 2005 || ISBN 4-08-600582-4
|-
| align="center" | Красный кит и стеклянный мальчик || 赤い鯨とびいどろ童子 || август 2007 || ISBN 4-08-601048-8
|}

  — в процессе. Иллюстрации — Хотака Ран.

 {| class="standard collapsible collapsed" style="text-align: left; width:80 %;"
! colspan=5 | Список томов
|-
! № || Название тома || Дата выпуска ||  ISBN
|-
| align="center" | 1 || 真皓き残響 夜叉誕生（上） || апрель 2001 || ISBN 4-08-614834-X
|-
| align="center" | 2 || 真皓き残響 夜叉誕生（下） || апрель 2001 || ISBN 4-08-614835-8
|-
| align="center" | 3 || 真皓き残響 妖刀乱舞（上） || июнь 2001 || ISBN 4-08-614859-5
|-
| align="center" | 4 || 真皓き残響 妖刀乱舞（下） || июнь 2001 || ISBN 4-08-614860-9
|-
| align="center" | 5 || 真皓き残響 外道丸様（上） || декабрь 2001 || ISBN 4-08-600050-4
|-
| align="center" | 6 || 真皓き残響 外道丸様（下） || декабрь 2001 || ISBN 4-08-600051-2
|-
| align="center" | 7 || 真皓き残響 十三神将 || июль 2003 || ISBN 4-08-600295-7
|-
| align="center" | 8 || 真皓き残響 琵琶島姫 || февраль 2008 || ISBN 4-08-601121-2
|-
| align="center" | 9 || 真皓き残響 氷雪問答 || июль 2008 || ISBN 4-08-601180-8
|}

 , иллюстрации Хироко Кувахары.
 {| class="standard" style="text-align: left;"
! № || Название тома || Дата выпуска ||  ISBN
|-
| align="center" | 1 ||  風雲縛魔伝1 || декабрь 1992 || ISBN 4-08-611704-5
|-
| align="center" | 2 ||  風雲縛魔伝2（黒羽天狗の巻）|| июль 1993 || ISBN 4-08-611758-4
|-
| align="center" | 3 ||  風雲縛魔伝3（酒顛童子の巻 前編）||июль 1994 || ISBN 4-08-611866-1
|-
| align="center" | 4 || 風雲縛魔伝4（酒顛童子の巻 後編）|| октябрь 1994 || ISBN 4-08-611896-3
|-
| align="center" | 5 ||  風雲縛魔伝5（赤目銀杏の巻）|| май 1996 ||  ISBN 4-08-614189-2
|-
| align="center" | 6 || 風雲縛魔伝6（出雲鬼社の巻）|| август 2005 || ISBN 4-08-600623-5
|-
| align="center" | 7 || 風雲縛魔伝7（北斗復活！の巻）|| декабрь 2005 || ISBN 4-08-600705-3
|}

 Divine Red,  — в процессе.
  — в процессе. Иллюстратор большинства романов — Юмэка Сумомо.
 {| class="standard" style="text-align: left;"
! № || Название тома || Дата выпуска ||  ISBN
|-
| align="center" | 1 ||  シュバルツ・ヘルツ―黒い心臓― || апрель 2006 || ISBN 4-08-600744-4
|-
| align="center" | 2 ||  ワルキューレの雪騎行 || июля 2006 || ISBN 4-08-600785-1
|-
| align="center" | 3 ||  アリアドネの糸車 || октябрь 2006 || ISBN 4-08-600824-6
|-
| align="center" | 4 ||  シヴァの踊る森 || январь 2007 || ISBN 4-08-600860-2
|-
| align="center" | 5 ||  シュバルツ・ヘルツ　ゲスタァン || апрель 2007 || ISBN 4-08-600896-3
|-
| align="center" | 6 ||  燃える湖底のラム・前編 || сентябрь 2007 || ISBN 4-08-601024-0
|-
| align="center" | 7 ||  燃える湖底のラム・後編 || ноябрь 2007 || ISBN 4-08-601102-6
|}

  — в процессе.
 {| class="standard" style="text-align: left;"
! № || Название тома || Дата выпуска ||  ISBN
|-
| align="center" | 1 ||  イルゲネス -The Genetic Sodom ILEGENES- (上) || август 2007 || ISBN 4-86127-414-1
|-
| align="center" | 2 ||  イルゲネス -The Genetic Sodom ILEGENES- (下) || сентябрь 2007 || ISBN 4-86127-429-X
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Родившиеся 23 сентября
Википедия:Биографии современников
Кувабара
Кувабара
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Писательницы Японии